Сеймуріаморфи (Seymouriamorpha) — ряд пермських амфібій, близьких до антракозаврів. Серед сеймуріаморф зустрічаються як постійноводні (неотенічні) форми, так і тварини, адаптовані до наземного способу життя, але зберегли при цьому стадію водної личинки.

Опис 
Водні представники ряду мали добре розвинену систему органів бічної лінії (відповідали за аналіз коливальних рухів у воді), що залишила на черепних кістках характерного вигляду борозни. Наземні форми зберігали сейсмосенсорних структури тільки на стадії личинки; після (метаморфоз)у і зміни середовища проживання вони функціонально замінювалися на добре розвинений слуховий апарат. Сеймуріаморфи у більшості випадків хижаки, що живились безхребетними, але деякі пізні представники групи перейшли до живлення водною рослинністю, що серед амфібій зустрічається вкрай рідко. Наземні форми, на кшталт північноамериканської сеймурії (Seymouria), за основними параметрами морфології і способу життя близькі до примітивних парарептилій.
Представлені розміри в діапазоні від 30 до 150 см.

Розповсюдження 
Скам'янілі рештки сеймуріаморф знаходять у Європі, Північній Америці та Азії.

Класифікація

Таксономія 
 Reptiliomorpha
 Ряд Seymouriamorpha
 Biarmica
 ?Enosuchus
 Kotlassia
 Leptoropha
 Microphon
 Nyctiboetus
 Utegenia
 Waggoneria
 Родина Karpinskiosauridae
 Karpinskiosaurus
 Родина Discosauriscidae
 Ariekanerpeton
 Discosauriscus
 Makowskia
 Spinarerpeton
 Родина Seymouriidae
 Seymouria

Філогенія 
Кладограма на основі праць Ruta, Jeffery, & Coates (2003):

Кладограма на основі праць Klembara (2009) & Klembara (2010):

Примітки

Посилання 
 Bystrow, A.P. Kotlassia prima Amalitzky. Bulletin of the Geological Society of America, Washington, 1944, v.55, N5, pp.379-416. 
 Seymouriamorpha — at Paleos
 Seymouriamorpha  at Tree of Life Web Project

Ряди тварин
Чотириногі